Полта́вка (ранее Новопокро́вка; , ) — село в Красногвардейском районе Республики Крым, центр Полтавского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Полтавского сельского совета Автономной Республики Крым).

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Динамика численности 
 1974 год — 1870 чел.
 1989 год — 2103 чел.
 2001 год — 2133 чел.
 2009 год — 2032 чел.
 2014 год — 1937 чел.

Современное состояние 
На 2017 год в Полтавке числится 21 улица, 9 переулков и садовое товарищество; на 2009 год, по данным сельсовета, село занимало площадь 189,1 гектара на которой, в 806 дворах, проживало более 2 тысяч человек. В селе действуют средняя общеобразовательная школа, детский сад «Горошек», дом культуры, библиотека, амбулатория общей практики — семейной медицины, аптека,7 продуктовых магазинов, пункт постоянного базирования бригады скорой помощи, храм преподобного Амвросия Оптинского. Полтавка — центральная усадьба птицефабрики «Октябрьская». Село связано автобусным сообщением с райцентром и соседними населёнными пунктами.

География 
Полтавка — большое село в центре района, в степном Крыму, высота центра села над уровнем моря — 70 м. Соседние сёла: Комаровка в 1,5 км на запад, Цветково в 3 км на юг и Менделеево в 2 км на юго-восток. Расстояние до райцентра — около 19 километров (по шоссе), в селе находится железнодорожная станция Ефремовская. Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге  от шоссе  «граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта» до Полтавки (по украинской классификации — ).

История 
В книге «Історія міст і сіл Української РСР» (том 26, Крымская область) утверждается, что Полтавка возникла в XIX веке, в 1929 году создано отделение Симферопльского зерносовхоза, но ни одним другим доступным документом это пока не подтверждается. Известно, что первоначально село называлось Ново-Покровка и впервые встречается на двухкилометровой карте Генштаба Красной армии 1942 года. Время включения в Краснознаменский сельсовет пока не установлено: на 15 июня 1960 года село уже числилось в его составе. К 1968 году Новопокровка была переименована в Полтавку (согласно справочнику «Крымская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1968 года» — с 1954 по 1968 годы) и на 1968 год Полтавка — уже центр сельсовета. По данным переписи 1989 года в селе проживало 2103 человека. С 12 февраля 1991 года село в составе восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Карта: старые и новые названия
 

Населённые пункты Красногвардейского района (Крым)